Гур Шелеф (; род. 10 января 1974) — израильский профессиональный баскетболист. Капитан сборной Израиля и «Маккаби» (Тель-Авив), семикратный чемпион Израиля, семикратный обладатель Кубка Израиля, победитель Супролиги ФИБА и двукратный победитель баскетбольной Евролиги в составе последней. Обладатель Кубка Бельгии 2006/7 годов в составе клуба «Антверп Джайэнтс».

Спортивная карьера 
Гур Шелеф и его брат Ури — сыновья бывшего баскетболиста тель-авивского «Хапоэля» и сборной Израиля Ами Шелефа. Гур начал баскетбольную карьеру в «Хапоэле» (Гиватаим). В начале 1990-х годов он играл за детские и молодёжные сборные Израиля.

В начале карьеры Шелеф отлично проходил под кольцо и раздавал передачи, как разыгрывающий, обещая стать идеальным поинтфорвардом, но для игры четвёртым номером оказался недостаточно мощен. В 1995—1998 годах он выступал за команду «Хапоэль» (Верхняя Галилея) (в том числе забросив 27 очков в матче Кубка Европы против мадридского «Реала» с Бодирогой и Арлаукасом), а затем перешёл в ведущий клуб Израиля — «Маккаби» (Тель-Авив). С этой командой он семь лет подряд выигрывал чемпионат и Кубок Израиля, со временем став её капитаном. В 2001 году Шелеф и «Маккаби» выиграли Супролигу ФИБА, а в 2004 и 2005 годах дважды подряд стали чемпионами Евролиги УЛЕБ (а сам Гур таким образом стал первым за два десятилетия капитаном, чья команда выиграла главный европейский клубный турнир два года подряд). В Евролиге 2003/2004 года Шелеф сыграл ключевую роль в выходе «Маккаби» в финальную четвёрку, в самом конце игры отдав через всю площадку мяч Деррику Шарпу. С 1997 года Шелеф играл также за сборную Израиля, выступив с ней на заключительной стадии четырёх чемпионатов Европы. В сборной Гур тоже был капитаном до инцидента в 2003 году, когда в тренировочном матче между с тель-авивским «Хапоэлем» он ударил болельщика за оскорбительный выкрик в адрес его отца. Несмотря на извинения Шелефа, израильская федерация баскетбола лишила его капитанской повязки.

Хотя в «Маккаби» Шелеф капитанское звание сохранил, но на площадке проводил мало времени, в основном оставаясь на скамейке запасных. Нехватка игрового времени заставила его после победного сезона 2004/5 годов распрощаться с тель-авивским суперклубом и подписать контракт с бельгийской командой «Антверп Джайэнтс». В Антверпене, где тренером был другой израильтянин Арик Шибак, Шелеф провёл два года, в конце этого срока выиграв с командой Кубок Бельгии. В финальном матче с клубом «Лёйк» (Льеж) Шелеф стал лучшим бомбардиром антверпенцев с 12 очками, переломив ход игры, когда соперники вели со счётом 45-39.

В августе 2007 года Шелеф, пропустивший значительную часть предыдущего сезона из-за травм, объявил об окончании игровой карьеры. После этого он четыре года занимал пост менеджера в «Маккаби» (Тель-Авив), пока в сезоне 2012/13 годов команда не потеряла чемпионский титул. Шелеф был уволен с занимаемой должности, на которую был приглашён другой бывший игрок «Маккаби» — Никола Вуйчич. Самому Шелефу было предложено место в совете директоров команды.

Статистика выступлений

Еврокубки

Чемпионат Европы

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИБА Европа
 Профиль на сайте Суперлиги Израиля

Баскетболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по баскетболу
Игроки БК «Ирони» Рамат-Ган
Игроки БК «Хапоэль» Верхняя Галилея
Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки БК «Антверп Джайентс»